XIII Московский международный кинофестиваль состоялся в 1983 году. Открылся 7 июля 1983 года.

В работе фестиваля приняли участие более 1200 деятелей кино, представлявших кинематоrрафии 102 стран, 6 международных и национальных орrанизаций. Впервые на фестиваль в Москву прибыли делеrации Филиппин, Мальдивской Республики, Люксембурга, Монако, Африканскоrо национальноrо Kонгpecca Южной Африки. 

На конкурс полнометражных художественных фильмов были выставлены 43 картины, на конкурс короткометражных — 78, фильмов для детей — 54.
В общей сложности в конкурсной, информационной и внеконкурсной nporpaммax демонстрировался 521 фильм.

В рамках фестиваля были орrанизованы ретроспективные показы фильмов Рене Клемана, Федерико Феллини, Стэнли Креймера, Раджа Капура.

Жюри 
Председатель жюри
 Станислав Ростоцкий, режиссёр (СССР)

Состав жюри:

 Мая-Гозель Аймедова — актриса (СССР)
 Владимир Баскаков — директор ВНИИК (СССР)
 Бланка Герра — актриса (Мексика)
 Чезаре Дзаваттини — сценарист (Италия)
  — продюсер (Франция)
 Станислав Микульский — актёр (Польша)
  — сценарист (Аргентина)
 Ион Попеску-Гопо — режиссёр (Румыния)
  — искусствовед (ЧССР)
  — директор МКФ в Уагадугу (Верхняя Вольта)
 Мринал Сен — режиссёр (Индия)
 Георги Стоянов — режиссёр (Болгария)
 Фам Нгок Чыонг — киновед (СРВ)
  — прокатчик (ФРГ)

Фильмы-участники 
 «» / Alsino y el condor (Никарагуа-Куба-Мексика-Коста-Рика, режиссёр Мигель Литтин)
 «Амок» / Amok (Марокко-Гвинея-Сенегал, режиссёр Сухейль бен Барка)
 «» / Il matlosa (Швейцария, режиссёр )
 «» / Аль-масала аль-кубра (Ирак-Великобритания, режиссёр )
 «В краю песков и ветров» / Về nơi gió cát (СРВ, режиссёр )
 «Васса» (СССР, режиссёр Глеб Панфилов)
 «» / El escarabajo (Колумбия, режиссёр )
 «» / Intoarcerea din iad(СРР, режиссёр )
 «» / Pastorale heroica (ПНР, режиссёр )
 «Гравий» / Kieselsteine (Австрия, режиссёр )
 «» / Demonios en el jardin (Испания, режиссёр Мануэль Гутьеррес Арагон)
 «» / Doctor Faustus (ФРГ, режиссёр )
 «» / Ademloos (Нидерланды, режиссёр )
 «» / Miris dunja (СФРЮ, режиссёр )
 «» / Zappa (Дания, режиссёр Билле Аугуст)
 «» / Winter of our dreams (Австралия, режиссёр Джон Дайген)
 «» / Hiver 60 (Бельгия, режиссёр )
 «Изгои» / The outsiders (США, режиссёр Фрэнсис Форд Коппола)
 «» / Jon (Финляндия, режиссёр )
 «» / Mi socio (Боливия, режиссёр )
 «» / …pasla kone na betone (ЧССР, режиссёр Штефан Угер)
 «Нелисита» / Nelisita (Ангола, режиссёр )
 «» / Hatasvadaszok (ВНР, режиссёр )
 «Отверженные» / Les miserables (Франция, режиссёр Робер Оссейн)
 «» / То трагуди тис эпистрофис (Греция, режиссёр Яннис Смарагдис)
 «» / (Монголия, режиссёр Н. Нямгаваа, )
 «» / … (НРБ, режиссёр Людмил Кирков)
 «» / Furusato (Япония, режиссёр )
 «» / La rosa de los vientos (Куба-Испания-Венесуэла, режиссёр Патрисио Гусман)
 «» / El arreglio (Аргентина, режиссёр Фернандо Айяла)
 «» / Эзхаватху манитхан (Индия, режиссёр )
 «» / Sargento getulio (Бразилия, режиссёр Эрманно Пенна)
 «» / «Повстанец с севера» / El guerrillero del norte (Мексика, режиссёр Франсиско Герреро)
 «Стальная жатва» / Moissons o’acier (Алжир, режиссёр Гугти Бендедуш)
 «» / Bonheur d’occasion (Канада, режиссёр Клод Фурнье)
 «» / Дхиль аль-ардх (Тунис-Франция, режиссёр )
 «Улица заходящего солнца» / … (КНР, режиссёр Ван Хаовэй)
 «» / Аль-хариф (Египет, режиссёр )
 «Фрэнсис» / Frances (США-Великобритания, режиссёр )
 «» / Malaren (Швеция, режиссёр Еран Ду Реес)
 «» / Zille und ick (ГДР, режиссёр )
 «Я знаю, что ты знаешь, что я знаю» / Io so che tu sai che io so (Италия, режиссёр Альберто Сорди)

Награды 
 Золотые призы

 «Амок» (Марокко-Гвинея-Сенегал, реж. Сухейль бен Барка)
 «Альсино и кондор» (Никарагуа-Куба-Мексика-Коста-Рико, реж. Мигель Литтин)
 «Васса» (СССР, реж. Глеб Панфилов)

 Специальные премии «За вклад в развитие киноискусства»

 режиссёр Альберто Сорди («Я знаю, что ты знаешь, что я знаю», Италия)
 режиссёр Робер Оссейн («Отверженные», Франция)

 Серебряные призы

 «Равновесие» (Болгария, реж. Людмил Кирков)
 «Доктор Фаустус» (ФРГ, реж. Франц Зайц)
 «…на асфальте коней пасла» e (ЧССР, реж. Штефан Угер)

 Премии
 актриса Джуди Дэвис («Зима наших надежд», Австралия)
 актриса Джессика Лэнг («Фрэнсис», США-Великобритания)
 актёр Виргилиуш Грынь («Героическая пастораль», ПНР)
 актёр Ёси Като («Родина», Япония)

 Почётный диплом

 «Сделка» (Аргентина, реж. Фернандо Айяла)
 «Пять пальцев одной руки» (Монголия, реж. И. Нямгаваа и Б. Балжинням)
 «Возвращение из ада» (СРР, реж. Николае Мэрджиняну)

 Премия ФИПРЕССИ
 «Демоны в саду» (Испания, реж. Мануэль Гутьеррес Арагон), конкурсный фильм
 «Без свидетелей» (СССР, реж. Никита Михалков), внеконкурсный фильм
 «Тень земли» (Тунис-Франция, реж. Тайеб Лухиши) — приз жюри

Источники 
 Архив за 1983 год на сайте 36-го ММКФ
 
 

1983
Кинофестивали 1983 года
1983 год в Москве
Июль 1983 года